Jan Czerski (zm. po 1635) – starosta nowomiejski i bobrownicki, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Jan Czerski (1845–1892) – polski geolog, paleontolog, przyrodnik i badacz Syberii
 Jan Zdzisław Czerski (1927-1999) – polski inżynier budownictwa, prof. Politechniki Warszawskiej